Alter Packhof steht für:

 Alter Packhof (Berlin)
 Alter Packhof (Hannover), nach 1813 angelegter Packhof
 Alter Packhof (Magdeburg) 
 Alter Packhof (Münden)

Siehe auch:
 Packhof (Begriffsklärung)